133-я дивизия — воинское соединение СССР, имевшее два формирования:
 133-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939 году
 133-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942 году
 133-я авиационная дивизия
 133-я танковая дивизия (Италия)
 133-я крепостная дивизия (Третий рейх)